Павел Яковлевич Михайлов (5 февраля 1889 года, с. Могильно-Посельское Тарского уезда Тобольской губернии — 7 января 1920 года) — эсер, член Всероссийского учредительного собрания, товарищ министра внутренних дел Сибирской республики.

Биография 
Родился в крестьянской семье. В 1904 году выпускник томского городского училища. Поступил вольнослушателем на медицинский факультет Томского университета. Вёл партийную эсеровскую работу в Омске, Иркутске, Кургане и Красноярске. В 1905 году как боевик стал членом Сибирского летучего отряда партии эсеров. В 1907 году арестован в Иркутске, будучи несовершеннолетним, осуждён на 5 лет каторги за убийство жандарма. Дважды пытался покончить с собой в 1910 году в Горном Зерентуе и в 1912 в Кутомаре. С 1913 года на поселении в Якутии. В феврале 1914 года совершил побег, в марте того же года арестован по подозрению в подготовке покушения на забайкальского военного губернатора А. И. Кияшко. Снова в ссылке в Якутии, откуда в 1916 году опять совершил побег. Проводил нелегальные мероприятия партии эсеров в Иркутске, Томске, Минусинском уезде Енисейской губернии, Новониколаевске, Кузнецком уезде Томской губернии.

Работал в «Обском кооператоре». После Февральской революции принимал активное участие в создании легальной эсеровской организации в Томской губернии: секретарь Томского городского партийного комитета, с июля 1917 — член губкома и его исполнительного бюро. С июля 1917 года секретарь Томской губернской земской управы, и избран гласным Томской городской думы.

В конце 1917 года был избран во Всероссийское учредительное собрание в Томском избирательном округе по списку № 2 (эсеры). 5 января 1918 года участвовал в единственном заседании Учредительного Собрания. После разгона большевиками Учредительного Собрания арестован в Петрограде большевиками. В конце января 1918 года вместе с М. Я. Линдбергом добрался из Петрограда в Томск. Там, встретившись с П. Я. Дербером и В. И. Моравским, получил назначил назначение от них уполномоченным Сибирского временного правительства. В марте 1918 года из-за установления советской власти на значительной территории Сибири председатель Временного Сибирского правительства П. Я. Дербер вместе некоторыми членами своего кабинета переехал в Харбин, затем в июне — во Владивосток. Перед отъездом для представительства на контролируемой большевиками территории Дербером был сформирован подпольный Западно-Сибирский комиссариат (ЗСК), в него кроме П. Я. Михайлова вошли ещё три эсера: М. Я. Линдберг, Б. Д. Марков, и В. О. Сидоров.

Участник белого движения Б. Б. Филимонов вспоминал:
Полковник Гришин-Алмазов вместе с видным эсером Павлом Михайловым, членом Учредительного собрания, изъездил при большевиках все более крупные города Сибири, внося всюду систему и единство в кустарно создававшиеся офицерские организации. Гришину-Алмазову, как и Павлу Михайлову, нужно отдать должное: оба они не покладая рук работали, находя среднюю примиряющую линию, и привлекали к совместной работе под флагом Сибирского правительства и эсеров, и лиц правого направления. Разъезды и подпольная работа были, конечно, сопряжены с преодолением различных трудностей, так как большевики охотились за Гришиным и Михайловым. Требовалось немало смелости, а ещё больше такта ввиду разнородности направлений политических целей и различных организаций.

В апреле 1918 года избран членом Всесибрского крайкома партии эсеров. Михайлов организовал антибольшевистские перевороты в Томске и Новониколаевске. В июне 1918 года после свержения большевиков стал первым организатором «отделов управления», антибольшевистских органов власти в Западной Сибири. В июле-августе 1918 года товарищ министра внутренних дел во Временном Сибирском правительстве. Но в результате давления консервативных кругов ушёл в отставку.

Был членом Сибирской областной думы. Один из её лидеров. В октябре 1918 — феврале 1919 года был кандидатом в члены Сибирского крайкома партии эсеров. Летом 1919 года возглавил воссозданный Сибирский Союз эсеров, отколовшийся от партии социалистов-революционеров. Боролся с режимом адмирала Колчака.

21 декабря 1919 года арестован колчаковской контрразведкой за подготовку эсеровского восстания в Иркутске. Зверски убит на пароходе «Ангара». Утоплен семёновцами в Байкале.

Гибель П Я. Михайлова была поставлена в вину Колчаку следственной комиссией Политцентра.

Источники 
 Шишкин В. И. Михайлов Павел Яковлевич
 Помозов О. А. День освобождения Сибири. c. 199—200

Примечания 

Эсеры
Члены КОМУЧа
Члены Сибирской областной думы
Гласные Томской городской думы
Казнённые революционеры
Утопленные
Казнённые в Гражданскую войну в России